Die ersten Jogos da Lusofonia (; ) fanden 2006 in Macau/Volksrepublik China statt. Offiziell liefen sie zwischen dem 7. und 15. Oktober 2006. Die Wettkämpfe wurden aber schon am 4. Oktober begonnen, aufgrund von Einschränkungen durch den Terminkalender des internationalen Fußballs. Die Spiele von 2006 waren die erste Multisportveranstaltung der Gemeinschaft der Portugiesischsprachigen Länder unter dem Banner der ACOLOP, der Vereinigung der Portugiesischsprachigen Olympischen Komitees. Teilnehmer waren neun Mitglieder des ACOLOP (Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap Verde, Macau/China, Mosambik, Osttimor, Portugal und São Tomé und Príncipe) und zwei assoziierte Mitglieder (Indien und Sri Lanka). Bei den Spielen 2006 wurden in acht Sportarten 48 Wettkämpfe ausgetragen.

Die Spiele wurden im Stadion von Macau eröffnet und im Macao East Asian Games Dome beendet. Das Maskottchen war ein Hund namens Leo. Das portugiesische Wort für Löwe „leão“ klingt genauso, wie das chinesische „Lai Ao“, was „Komm nach Macau“ bedeutet.

Delegationen 

733 Athleten nahmen an den Spielen teil.

 entsandte keine Athleten.

Medaillenspiegel

Kalender

Austragungsorte 

 IPM Multisporthalle (Pavilhão Polidesportivo do IPM)
 Tap Seac Multisporthalle (Pavilhão Polidesportivo Tap Seac)
 Macao Stadion Pavilion (Pavilhão Desportivo do Estádio de Macau)
 Stadion von Macau Stadium (Estádio de Macau)
 Sportfeld und Sporthalle der MUST (Campo Desportivo e Pavilhão da UCTM)
 Macao East Asian Games Dome (Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau)
 Tennisakademie (Academia de Ténis)

Leichtathletik 

Die Wettkämpfe in der Leichtathletik wurden im Macao Stadion am 11. und 12. Oktober ausgetragen.
Brasilien gewann allein 19 der 30 Goldmedaillen. Sri Lanka gewann hier alle seine drei Goldmedaillen der Spiele.

Wettkämpfe der Männer

Wettkämpfe der Frauen

Basketball 

Austragungsort war die Tac Seac Multisporthalle. Gespielt wurde vom 8. bis 14. Oktober 2006.
Bei den Männern gewann Portugal vor Angola und den Kapverdischen Inseln. Bei den Frauen siegte Mosambik über Portugal, auch hier wurden die Kapverdischen Inseln Dritte.

Basketball der Männer

Vorrunde

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Basketball der Frauen

Vorrunde

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Fußball 

Austragungsort waren das Sportfeld und die Sporthalle der U.C.T.M. und das Stadion von Macau. Gespielt wurde vom 4. bis zum 10. Oktober 2006. Es gab nur einen Männerwettbewerb. Sieger wurde das U20-Team von Portugal, das Angola im Finale schlug. Die Kapverdischen Inseln schlugen Mosambik im Kampf um den dritten Platz. Brasilien entschied sich, nicht am Wettkampf teilzunehmen.

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

 Angola-Mosambik wurde 0-3 gewertet, da Angola nicht antrat.

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Futsal 

Das Futsalturnier wurde im Macao East Asian Games Dome zwischen dem 9. und 14. Oktober 2006 ausgetragen. Es gab nur einen Wettbewerb der Herren.

Taekwondo 

Der Wettkampf der Jogos da Lusofonia 2006 in Taekwondo wurde im Macao Stadium Pavilion ausgetragen. Er fand in vier Gewichtsklassen statt: bis 58 kg, bis 68 kg, bis 80 kg und über 80 kg.

Brasilien war der Gewinner in allen Gewichtsklassen.

Medaillenspiegel

Bis 58 kg

Bis 68 kg

Bis 80 kg

Über 80 kg

Tischtennis 

Das Tischtennisturnier fand im Macao East Asian Games Dome Theatre zwischen dem 9. und 11. Oktober 2006 statt. Gespielt wurden Einzel und Doppel beider Geschlechter und gemischt.

Einzel der Männer

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.O.-Runde

Einzel der Frauen

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

K.O.-Runde

Doppel der Männer

Doppel der Frauen

Gemischtes Doppel

Volleyball 

Das Volleyballturnier fand im IPM Multi-sports Pavilion vom 7. bis 15. Oktober 2006 statt. Es gab ein Turnier der Männer und eins der Frauen. Portugal gewann beide Turniere. Osttimor gewann als dritte von drei Mannschaften bei dem Frauenturnier mit Bronze seine einzige Medaille der Spiele.

Turnier der Männer 

Vorrunde

Finale

Turnier der Frauen 

Vorrunde

Finale

Beachvolleyball 

Das Beachvolleyballturnier fand in der Tennisakademie vom 13. bis 15. Oktober 2006 statt. Es gab je ein Turnier der Frauen und der Männer.

Turnier der Männer

Vorrunde

Runde der Verlierer

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Turnier der Frauen

Vorrunde

Runde der Verlierer

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale 

2006
Multisportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Macau
Gemeinschaft der Portugiesischsprachigen Länder